Eina: Bastó alt que els pelegrins portaven en llurs viatges per ajudar-se a caminar; és un símbol usat també en heràldica. Vegeu Bastó de pelegrí.
 Música: Bordó (música), els sons més greus d'un instrument i per extensió, l'agent sonor que els produeix.
 Toponímia: Bordó (Aragó), municipi de la província de Terol a la comarca del Maestrat aragonès